Gerber László (?–?) háromszoros magyar bajnok labdarúgó (MTK)
 Gerber László (1952) tornaedző